Académico generalmente se refiere a una persona miembro de una o más academias (diversas sociedades científicas, literarias o artísticas); en particular, a un miembro de la antigua Academia de Atenas. Asimismo, puede hacer referencia a:

 Lo perteneciente o relativo a dichas academias.
 Lo perteneciente o relativo a las escuelas, especialmente de educación superior.

Además, puede referirse a:

 Un dibujo de academia (dibujo), un boceto de desnudo artístico.
 Los Académicos de Atlas (también llamados simplemente «Académicos»), un antiguo equipo de fútbol de México.

Enlaces externos